CDR kan betyda:
 CDR – en telekomterm för samtalsdata som lagras i en växel för senare underlag för fakturering, statistik m.m., se Call Detail Record
.cdr – ett filformatet som används av datorprogrammet CorelDRAW.
 CD-R – inspelningsbar (recordable) CD